Гавалас — греческая фамилия. Известные носители:

 Гавалас, Антониос (в монашестве Антоний; 1942—2016) — епископ греческой старостильной юрисдикции ИПЦ Греции «матфеевцы»; митрополит Нью-Йоркский (2012—2016).
 Гавалас, Аргирис (yм. 1998) — греческий футбольный тренер.
 Гавалас, Лакис — кипрский футболист.
 Гавалас, Панос (1926—1988) — греческий певец.